Анатолий Татаренко:
 Татаренко, Анатолий Алексеевич (1938—2001) — Герой Социалистического Труда.
 Татаренко, Анатолий Юрьевич (род. 1973) — советский, российский шашист.